

Geografia
 Kyōgoku – cittadina giapponese della prefettura di Hokkaidō

Persone
 Kyōgoku Tadataka – daimyō giapponese
 Kyōgoku Takatomo – daimyō giapponese
 Kyōgoku Takatsugu – daimyō giapponese
 Kyōgoku Takayoshi – samurai giapponese

Altro
 Clan Kyōgoku – clan del Giappone